Salvador Sedó puede hacer referencia a:

 Salvador Sedó i Marsal, político español.
 Salvador Sedó i Alabart, político español, hijo del primero.